Kollár Zoltán (1894–?) újságíró
 Kollár Zoltán (?–?) labdarúgó (MTK)
 Kollár Zoltán (1942–2005) közgazdász, egyetemi tanár, dékán
 Kollár Zoltán (?–) úszó